I risultati completi del motomondiale 1953 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 350
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe sidecar
Classifica equipaggi

Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni

 1953